Il singolare del Family Circle Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Serena Williams era la detentrice del titolo ed è riuscita a difenderlo sconfiggendo in finale Jelena Janković per 3-6, 6-0, 6-2.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Serena Williams (campionessa)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Venus Williams (semifinali)
  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Mona Barthel (secondo turno)

  Jelena Janković (finale) 
  Julia Görges (terzo turno) 
  Sorana Cîrstea (terzo turno) 
  Varvara Lepchenko (terzo turno) 
  Tamira Paszek (primo turno, ritirata) 
  Jaroslava Švedova (primo turno) 
  Sabine Lisicki (secondo turno) 
  Laura Robson (secondo turno)

Qualificazioni

 Vania King (secondo turno)
 Mallory Burdette (terzo turno)
 Caroline Garcia (secondo turno)
 Grace Min (secondo turno)

 Teliana Pereira (primo turno) 
 Eugenie Bouchard (quarti di finale) 
 Nastassja Burnett (primo turno) 
 Jessica Pegula (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 2013
WTA Tour 2013